Aricanduva — município de Minas Gerais
Prefeitura Regional de Aricanduva/Vila Formosa — subprefeitura do município de São Paulo
Aricanduva (distrito de São Paulo) — distrito do município de São Paulo
 Centro Comercial Leste Aricanduva — centro comercial do município de São Paulo

Desambiguações de topônimos